Graham Wallas (1858-1932), sociologue et universitaire britannique ;
 Katharine Wallas (1864-1944), pédagogue et personnalité politique locale britannique.

Patronyme anglais